Dhamar Damar (arabiska: ذمار) är ett guvernement strax söder om Sana i Jemen. Den administrativa huvudorten är Dhamar. 

Guvernementet har 1 330 108 invånare och en yta på 7 590 km².

Distrikt 
 Al Hada   
 Al Manar   
 Anss   
 Dawran Aness   
 Dhamar City   
 Jabal Ash sharq   
 Jahran    
 Maghirib Ans   
 Mayfa'at Anss   
 Utmah   
 Wusab Al Ali   
 Wusab As Safil

Källor

Externa länkar 
 Statoids
 Yemen: The Dhamar Project
 Bild från Dhamar

Jemens guvernement